Il doppio del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Ardinghi e Massimo Bertolini che hanno battuto in finale Jean-Philippe Fleurian e Stéphane Simian 6-3, 2-6, 6-4.

Teste di serie

 Cristian Brandi /  Filippo Messori (primo turno)
 Devin Bowen /  Brian MacPhie (semifinali)

 Tom Nijssen /  Stephen Noteboom (primo turno)
 Tuomas Ketola /  Michael Kohlmann (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1998